

Recordes do Guarani Futebol Clube 
 Conforme fontes.

Guarani Futebol Clube